Bei der Sommer-Universiade 2017 wurde vom 25. bis 29. August 2017 insgesamt vier Wettbewerb im Poolbillard durchgeführt. Gespielt wurde im EXPO Dome, welcher sich im Expo Park von Taipeh befindet.

Ergebnisse Männer

9-Ball Einzel 

Medaillengewinner

9-Ball Doppel 

Medaillengewinner

Ergebnisse Frauen

9-Ball Einzel 

Medaillengewinner

9-Ball Doppel 

Medaillengewinner

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse auf der offiziellen Website

Billard
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in Taiwan
2017
Poolbillardturnier